Мартыновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Мартыновский сельсовет — в Ельцовском районе Алтайского края.
 Мартыновский сельсовет — в Сафакулевском районе Курганской области.
 Мартыновский сельсовет — в Суджанском районе Курской области.
 Мартыновский сельсовет — в Асекеевском районе Оренбургской области.

 упразднённые
 Мартыновский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области (до 1959)